Historíai (griechisch ἱστορίαι) bezeichnet folgende Geschichtswerke:

die Historíai des Herodot, siehe unter Historien des Herodot
die Historíai des Polybios, siehe unter Polybios (Werk)